

Дани сећања 

750-е п. н. е.